Christian Hoppe er navnet på flere personer:

 Christian Hoppe (godsejer) (1844-1914) – dansk godsejer og kreditforeningsdirektør
 Christian Hoppe (diplomat) (født 1944) – dansk ambassadør